Аргунов, Иван:

 Аргунов, Иван Александрович (1922—1988) — советский якутский учёный.
 Аргунов, Иван Петрович (1729—1802) — русский художник.